En Pologne, Brzezinka peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzezinka, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzezinka, village

dans la voïvodie d'Opole 
 Brzezinka, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Brzezinka, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Brzezinka, village du powiat de Bytów
 Brzezinka, village du powiat de Słupsk

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Brzezinka, village du powiat de Cracovie
 Brzezinka, village du powiat d'Oświęcim 
 Brzezinka, village de la gmina de Andrychów 
 Brzezinka, village de la gmina de Brzeźnica

dans la voïvodie de Mazovie
 Brzezinka, village de la gmina de Karczew
 Brzezinka, village de la gmina de Sobienie-Jeziory

dans la voïvodie de Lubusz
 Brzezinka, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Brzezinka, village du powiat de Krosno Odrzańskie